een plaats in Schotland: Elgin (Schotland)
een wijndistrict in Zuid-Afrika: Elgin (wijndistrict)
een plaats in Zuid-Afrika: Elgin (Zuid-Afrika)
diverse plaatsen in de VS:
Elgin (Arizona)
Elgin (Illinois)
Elgin (Iowa)
Elgin (Kansas)
Elgin (Minnesota)
Elgin (Nebraska)
Elgin (North Dakota)
Elgin (Ohio)
Elgin (Oklahoma)
Elgin (Oregon)
Elgin (Pennsylvania)
Elgin (South Carolina)
Elgin (Texas)